Хокинг () — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Хокинг, Аманда (род. 1984) — американская писательница.
 Хокинг, Гари (1937—1962) — родезийский авто- и мотогонщик валлийского происхождения.
 Хокинг, Гарри (род. 1968) — австралийский спортсмен (австралийский футбол).
 Хокинг, Стивен (1942—2018) — британский физик-теоретик и популяризатор науки, основная область исследований — космология и квантовая гравитация.
 Хокинг, Уильям Эрнест (1873—1966) — американский философ-идеалист, представитель персонализма.

Топоним 
 Хокинг — административно-территориальный округ в штате Огайо, США.
 Хокинг (река)

Другое 
 Хокинг — художественный фильм о Стивене Хокинге.

См. также 
 Хокинс